dawca narządów
 dawca nasienia
 dawca krwi
 Dawca – powieść autorstwa Lois Lowry

Zobacz też 
 donor
 Dawca pamięci